Geierwand heißen folgende geographische Objekte:
 Geierwand, Col di Specie (2088/2100 m), Pragser Dolomiten in Südtirol

 Geierwand (Haiming), Wand am Tschirgant bei Haiming in Tirol, mit Klettersteig 
 Geierwand (Herberstein), Felsformation in der Feistritzklam, Südoststeiermark